William Eden kan syfta på:

 William Eden, 1:e baron Auckland (1745–1814), brittisk politiker och peer
 William Eden, 4:e baron Auckland (1829–1890), brittisk peer
 William Eden, 5:e baron Auckland (1859–1917), brittisk peer
 William Eden (1782–1810), brittisk politiker